Walle bezeichnet:

 einen Stadtteil der Stadt Aurich, siehe Walle (Aurich)
 einen Stadtteil der Stadt Bremen, siehe Walle (Bremen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Schwülper, siehe Walle (Schwülper)
 einen Stadtteil der Stadt Verden (Aller), siehe Walle (Verden)
 einen Ortsteil der Gemeinde Winsen (Aller), siehe Walle (Winsen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Wöhrden im Kreis Dithmarschen
 einen Nebenfluss der Wümme, siehe Walle (Wümme)
 Valy nad Labem (Walle), Gemeinde in Tschechien

Walle ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Walle (* 1970), deutscher Basketballspieler
 Friedrich von Walle (auch: Frederik van Walle; † nach 1410), Bremer Ratsherr und vor 1395 bis 1410 (?) Bürgermeister
 Heinrich Walle (* 1941), deutscher Marineoffizier, Militärhistoriker und Autor
 Robert Van de Walle (* 1954), belgischer Judoka
 Stefan de Walle (* 1965), niederländischer Schauspieler
 Tom van Walle (* 1987), belgischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Wallé
 Van De Walle
 WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf
 Valle

WALLE